ICS est un sigle qui peut signifier :

Informatique 
 Internet Connection Sharing, un service Windows qui permet à un ordinateur de partager sa connexion Internet ;
 Industrial control system (en français, système de contrôle industriel), un terme général qui englobe plusieurs types de systèmes de contrôle utilisés pour le contrôle de processus industriels ;
 .ics, une extension du nom de fichier de données de calendrier ;
 Ice Cream Sandwich, la version 4.0 d'Android ;
 Internet Chess Server (en français, serveur d'échec sur Internet) ;
 Infrastructure Continuity Services ;

Institutions 
 Institut Charles-Sadron, un laboratoire de recherche du CNRS, associé à l’université de Strasbourg ;
 Institut clinique de la souris, un institut qui fait partie de l'IGBMC à Strasbourg sur le campus d'Illkirch ;
 International Commission on Stratigraphy (en français, Commission internationale de stratigraphie) ;

Autres 
 Instabilité conditionnelle symétrique ;
 Industries chimiques du Sénégal ;
 International Classification for Standards ;
 Inégalité de Cauchy-Schwarz ;
 Infirmier conseiller de santé, un professionnel de santé ;
 identifiant créancier SEPA ;
 International Code of Signals.
 Incident Command System : système international de commandement hiérarchique standardisé.